Prodigal Son o The Prodigal Son ("(il) figliol prodigo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
 The Prodigal Son, film muto del 1902 (prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Prodigal Son, film muto del 1912
The Prodigal Son, film muto del 1916 (prodotto dalla Buffalo Film Company)
The Prodigal Son, film muto del 1921 diretto da Edward Gordon
The Prodigal Son, film muto del 1923 diretto da A.E. Coleby

Letteratura 
 The Prodigal Son – romanzo di Hall Caine del 1904
 The Prodigal Son – saggio autobiografico di Patrick White del 1958
 Dean Koontz's Frankenstein, Book One: Prodigal Son – romanzo di Dean Koontz e Kevin J. Anderson del 2005

Teatro 
 Prodigal Son - opera teatrale di John Patrick Shanley del 2016

Musica 
 The Prodigal Son – oratorio di Arthur Sullivan del 1869
 The Prodigal Son – opera di Benjamin Britten del 1968
 Prodigal Son – traccia dell'album Beggars Banquet dei The Rolling Stones del 1968
 Prodigal Son – traccia dell'album Killers degli Iron Maiden del 1981
 Prodigal Son – album dei The Saints del 1988
 The Prodigal Son – album di Nate Dogg del 2000
 The Prodigal Son – album dei Nektar del 2001
 The Prodigal Son – singolo dei Two Gallants del 2006
 Prodigal Son – traccia dell'album New Maps of Hell dei Bad Religion del 2007
 Prodigal Son – singolo dei Sevendust del 2008, dall'album Chapter VII (Hope & Sorrow)
 The Prodigal Son – album di Ry Cooder del 2018

Televisione 
 Il figliol prodigo (Prodigal Son) – episodio della seconda stagione di Close to Home
 Il figliol prodigo (Prodigal Son) – episodio della seconda stagione di Highlander
 Il figlio prodigo (Prodigal Son) – episodio della seconda stagione di Miami Vice
 Il figliol prodigo (Prodigal Son) – episodio della quarta stagione di Tutti amano Raymond
 Fuga nella boscaglia (The Prodigal Son) – episodio della seconda stagione di Walker Texas Ranger
Prodigal Son – serie televisiva statunitense del 2019

Altro 
 The Prodigal Son – balletto di George Balanchine del 1929